Lusitania steht für: 

 Lusitania (Provinz), auf der iberischen Halbinsel gelegene römische Provinz
 davon abgeleitet die lateinische Bezeichnung für Portugal
 Lusitania (Zug), der Name einer Nachtzugverbindung zwischen Madrid und Lissabon
 Lusitania (Schiff, 1906), portugiesisches Passagierschiff
 Lusitania (Schiff, 1907), britisches Passagierschiff
 Bezeichnung einer Gruppe russischer Mathematiker Anfang des 20. Jahrhunderts um Nikolai Nikolajewitsch Lusin

Lusitânia steht für: 
 Name eines portugiesischen Fußballvereins, siehe SC Lusitânia

Siehe auch:
 Lusitanien